Argaman (druivensoort)
 Argaman (mosjav)